Das Damendoppel der Australian Open 1969 war ein Tenniswettbewerb in Brisbane.

Titelverteidigerinnen waren Karen Krantzcke und Kerry Melville. Das Finale bestritten Margaret Court und Judy Tegart gegen Rosie Casals und Billie Jean King, das Court und Tegart in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1969